Die Superligaen 2010/11 war die 21. Spielzeit der höchsten Spielklasse im dänischen Fußball, welche vom dänischen Fußballverband DBU ausgetragen wurde. Die Saison begann am 17. Juli 2010 und endete am 29. Mai 2011. Titelverteidiger war der FC Kopenhagen.

Modus 
Die zwölf Mannschaften traten in je drei Runden gegeneinander an, sodass 33 Spieltage zu absolvieren waren. Bereits sieben Spieltage vor Saisonende stand der FC Kopenhagen zum neunten Mal als Meister fest. Am Ende hatte der Meister der letzten beiden Jahren 26 Punkte Vorsprung vor dem Vizemeister Odense BK. Beide nahmen an der 3. Qualifikationsrunde der UEFA Champions League 2011/12 teil. Der Drittplatzierte Brøndby IF, FC Midtjylland als Vierter und Pokalsieger FC Nordsjælland starteten in der UEFA Europa League 2011/12. Die beiden Letztplatzierten Randers FC und Esbjerg fB stiegen in die 1. Division ab.

Vereine

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Die Meistermannschaft des FC Kopenhagen 

* Morten Nordstrand (4/1), Aílton (1/-) und Søren Frederiksen (2/-) haben den Verein während der Saison verlassen.

Torschützenliste

Weblinks 
 Dänisches Fußballarchiv

Einzelnachweise 

2010
Fußballsaison 2010/11